Transval je provinca na severozahodu Republike Južne Afrike. Staroselci so bili Afričani iz plemena Ndebele. Prvi belci so se naselili leta 1842, vodil pa jih je Andries Potgieter. Leta 1848, ko si je Združeno kraljestvo priključilo Svobodno državo Oranje, je mejno reko Vaal prestopilo še več Burov, ki jih je vodil Andries Pretorius. Ndebeljski voditelj Mzilikazi je emigriral proti severu in Buri so s sporazumom Sand River (1852) dobili samoupravo. Leta si je Transvaal priključilo Združeno kraljestvo, ki je poskušalo uvesti federacijo, to je vodilo do prve burske vojne. Kot republika si je notranjo samoupravo Transvaal spet pridobil s pretorijsko pogodbo, ki je bila podpisana leta 1881. Ta je bila podpisana pod Krugerjavim predsedništvom. Potem ko so leta 1886 na Witwatersrandu odkrili zlato, so Rhodes in drugi poskušali Transvaal združiti s Kaplandijo. Odrekanje političnih pravic Burom in uvedba davkov za tuje delavce, ki so jim pravili uitlanderji, sta pripomogla k izbruhu druge burske vojne. Leta 1900 si je Transsval priključilo Združeno kraljestvo, leta 1906 pa je dobil samoupravo. Pod ministrskim predsednikom Luisom Botho je leta 1910 postal ustanovna članica Južnoafriške unije.

Geografija Republike Južne Afrike
Zgodovina Republike Južne Afrike
Pokrajine, po katerih so poimenovali asteroid